Redmann ist der Name folgender Personen:

 Bernd Redmann (* 1965), deutscher Komponist
 Christian Redmann (* 1982), kanadischer Beachvolleyballspieler
 Jan Redmann (* 1979), deutscher Politiker (CDU)
 Jean M. Redmann (* 1955), US-amerikanische Kriminalschriftstellerin
 Sandra Redmann (* 1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Teal Redmann (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Udo Redmann (* 1942), deutscher Fußballtorwart

Redmann steht für:
 ein Amt innerhalb der Selbstverwaltung der Grafschaft Hauenstein

Siehe auch:
Redman
Reddemann
 Redemann
Rethmann
Rettmann